Aatolana är ett släkte av kräftdjur. Aatolana ingår i familjen Cirolanidae.

Kladogram 
Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Aatolana